Adlershorst steht für:
 Adlershorst (Lichtenberge), höchste Erhebung der Lichtenberge im Salzgitter-Höhenzug, Niedersachsen, Deutschland
 Adlershorst Baugenossenschaft eG mit Sitz in Norderstedt, Schleswig-Holstein
 Adlershorst, Stadtteil von Gdingen, Westpreußen, seit 1920: Orłowo (Gdynia), Woiwodschaft Pommern, Polen
 Adlershorst, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Moczysko im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Adlerhorst
 Des Adlers Horst
 Forsthaus Adlershorst